
Termin -{ }- ima više značenja.
 DNAJC14, protein
 -{Laboratoire d'Informatique de Paris 6}-, istraživački centar